Kasama – miasto w prefekturze Ibaraki w Japonii
 Kasama – miasto w Prowincji Północnej w Zambii